Copa (latim vulgar cuppa = "cuba ou recipiente assemelhado") pode referir-se a:

Baixela ou louça para serviço de mesa;
Copa (casa): compartimento duma habitação, onde se lavam e guardam louças e talheres e, às vezes, se servem refeições;
Copa (botânica), parte superior das plantas altas;
Copo, taça ou vaso covo: utensílio apropriado à deposição de líquido a ser bebido;
Dorna: grande vasilha destinada a pisa de uvas;
Parte côncava do sutiã, que abriga o seio;
Parte superior do chapéu, que abriga a cabeça;
Torneio de desporto (exemplo, futebol), por assimilação: Copa do Mundo FIFA;
Troféu.
Copa (distrito), no Peru
Copa (embutido), o mesmo que capocollo,  feito com a carne do cachaço de porco

Nomes Próprios
Copa Airlines, uma aerolinha Panamenha. (Compañía Panameña de Aviación, S.A.)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas